

Persone 
 Baby Halder – scrittrice indiana
 Franz Halder – generale tedesco
 Pronay Halder – calciatore indiano
 Veronika Halder – ex atleta austriaca di slittino

Personaggi 
 Halder – personaggio dei Guardiani della notte